Bergdorf steht für:

 Bergdorf (Bückeburg), Ortsteil der Stadt Bückeburg im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Bergdorf (Zell am Harmersbach), ein Ortsteil der Stadt Zell am Harmersbach im Ortenaukreis am Westrand des Schwarzwalds

Bergdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Bergdorf (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Munroe Bergdorf (* 1987), britisches Modell

Siehe auch:

 Bergedorf
 Bergsdorf (Begriffsklärung)
 Bergstorf